Labotýn ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Tobisch-Labotýn (1897–1977), österreichischer Architekt
 Lotte Tobisch-Labotýn (1926–2019), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lubotyń